Il doppio del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Jelena Kostanić e Tina Pisnik che hanno battuto in finale Rika Hiraki e Yuka Yoshida 3-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Tina Križan /  Patricia Wartusch (primo turno)
 Laurence Courtois /  Alicia Molik (semifinali)

 Rika Hiraki /  Yuka Yoshida (finale)
 Jelena Kostanić /  Tina Pisnik (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 1999